

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TE#RYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Osiek Górny – część wsi Osiek w woj. małopolskim w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Osiek Górny – wieś w woj. mazowieckim w pow. ciechanowskim, w gminie Gołymin-Ośrodek

Zobacz też 
 Osiek, Osiek Dolny